Abrahamczik ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Abrahamczik (* 1982), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Walter Abrahamczik (1911–1980), österreichischer Paläontologe